

Patronyme
 Auguste Stourm (1797- 1865), fut un homme politique français.
Charles Stourm (1866-1940), homme politique français.
 René Stourm (1837-1917), fut un historien des finances et administrateur français. 
René-Louis Stourm (1904-1990), évêque français.

Mouvement politique
 Bagadoù Stourm, fut une organisation nationaliste bretonne, milice du Parti national breton.
 Stourm Breizh, une organisation anarcho-indépendantiste bretonne, constitutive du Front socialiste autogestionnaire breton

Homonymie
Homonymie de patronyme